Beata Katarzyna Morawiec (ur. 1964) – polska sędzia
  – polska kardiolożka

Przypisy